Córrego — corpo de água corrente de pequeno porte
 Córregos (Conceição do Mato Dentro) — distrito de Conceição do Mato Dentro, estado de Minas Gerais, Brasil

Desambiguação